Североамериканская суперлига 2010 — 4-й розыгрыш турнира. Турнир проходил с 14 июля по 1 сентября 2010 года. Трофей впервые завоевал мексиканский клуб «Монаркас Морелия».

Участники 
В турнире участвовали по четыре лучших клуба США и Мексики, не попавших в Лигу чемпионов КОНКАКАФ 2010/11.

Стадионы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Финальная сетка

Полуфиналы

Финал

Чемпион

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт

Североамериканская суперлига
Международные клубные соревнования по футболу
2010 год в футболе